Оболе́нський — слов'янське прізвище.

Відомі носії 

 Оболенський Андрій Михайлович (1765–1830) — генерал-майор.
 Оболенський Володимир Миколайович (1865–1927) — російський князь.
 Оболенський Євген Петрович (1796–1865) — декабрист.
 Оболенський Іван Михайлович (1853—1910) — херсонський (1897—1902) та харківський (1902—1903) губернатор, фінляндський генерал-губернатор (1904—1905).
 Оболенський Леонід Леонідович (1902–1991) — актор, кінорежисер.
 Оболенський Микола Миколайович (1861–1933) — російський князь.
 Оболенський Михайло Андрійович (1806–1873) — історик-архівіст.
 Оболенський Михайло Олександрович (*1940 р.) — український учений-фізик. Академік АН ВШ України з 1994 р.
 Оболенський Олександр Миколайович (1872–1924) — генерал-майор, Петроградський градоначальник.

 Оболенська Віра Аполлонівна (1911—1944) — героїня антифашистського руху Опору у Франції.